Bruno Valdez puede referirse a:

 Bruno Amílcar Valdez (1992-), futbolista paraguayo que juega en Boca Juniors;
 Bruno Adriel Valdez (2002-), futbolista argentino que juega en Deportes Recoleta.